Range Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Range Township (Ohio)
 Range Township (Oklahoma)